

Ксьонжениці — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Ксьонжениці — село в гміні Червйонка-Лещини Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Ксьонжениці — село в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства